Roberto Santamaría puede referirse a:

 Roberto Santamaría Calavia (1962), exfutbolista español.
 Roberto Santamaría Ciprián (1985), futbolista español.